Чемпионат Эстонии по русским шашкам среди мужчин — ежегодное соревнование по шашкам.  Первый турнир был проведён в 1949 году. По 1990 годы проводился под названием Чемпионат Эстонской ССР. Первыми чемпионами стали Boriss Tsitsivk Johannes Türn. В 1992 и 1994 годах были проведены два чемпионата.
Самый титулованный эстонский шашист — Арно Уутма (17 титулов).

Призёры

Литература 

 Журнал «Шашки» 1971 №6, с.17.

Ссылки 

 Чемпионы Эстонии на Вики-сайте kabeliit.ee
 Архив журналов «Шашки»
 http://www.kabeliit.ee/index.php?title=Eesti_meeste_meistriv%C3%B5istlused_vene_kabes на сайте  Эстонской федерации шашек

Примечания